

Patronyme
 Pierre Géraud-Keraod, fondateur, de plusieurs mouvements scouts

Code
PGK est un code, qui signifie :
 Kina, monnaie de Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

Code